Nesovitrea suzannae är en snäckart som beskrevs av Pratt 1978. Nesovitrea suzannae ingår i släktet Nesovitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
suzannae